Тагере-Хатун (перс. طاهره خاتون‎) — село в Ірані, в дегестані Баят, в бахші Новбаран, шагрестані Саве остану Марказі. 
 Тагере Мафі (англ. Tahereh Mafi, нар. 1988 року) — американська письменниця іранського походження.